Пя́тницкое кла́дбище:

 Пятницкое кладбище — кладбище в Калуге.
 Пятницкое кладбище — кладбище в Москве.